Guus Beumer (cultureel ondernemer) (1955-)
Guus Beumer (letterkundige) (19e/20e eeuw)